Weininger ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Weininger (1899–1986), österreichisch-ungarischer Architekt und Designer
 Leopold Weininger (1854–1922), österreichischer Goldschmied
 Otto Weininger (1880–1903), österreichischer Philosoph
 Volker Weininger (* 1971), deutscher Kabarettist, Autor und Büttenredner

Sonstiges:

 Mount Weininger, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:

 Weiningers Nacht, ein Theaterstück des israelischen Autors Joshua Sobol
 Weiningen